Ку́кша:

  — птица рода  семейства врановых отряда воробьинообразных.
 Кукша (приток Ботчи)
 Кукша (приток Поноя) — река в Мурманской области.
 Кукша (приток Томи) — река в Кемеровской области.
 Кукша Одесский (в миру Косьма Величко; 1875—1964) — святой Украинской православной церкви.
 Кукша Печерский (ум. после 1110) — инок Киево-Печерского монастыря, преподобномученик.